Hagermühle ist ein Ortsname:

 Hagermühle (Hückeswagen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hagermühle (Stockheim), Einöde der Gemeinde Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern